Munk est un patronyme notamment porté par :
 Andrzej Munk (1920-1961), réalisateur polonais.
 Ebbe Munck (1905-1974), journaliste, écrivain et explorateur danois. 
 Élie Munk (1900–1981), rabbin orthodoxe français.
 Erik Munk (mort en 1594), officier militaire danois, père de Jens. 
 Jens Munk (1579-1628), navigateur danois.
 Kaj Munk (1989-1944), auteur dramatique et pasteur luthérien danois.
 Lise Munk (1989-), footballeuse internationale danoise.
 Michael Max Munk (1890-1986), ingénieur aéronautique allemand.
 Peter Munk (1927-2018), homme d'affaires et philanthrope canadien.
 Salomon Munk (1803-1867), érudit du judaïsme franco-allemand.
 Walter Munk (1917-2019), océanographe américain.

Munk est aussi un groupe de musique électronique allemand.

Voir aussi 
 Münk, municipalité du Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne.